Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2018 кваліфікаційний раунд — відбірний етап, що складається з двох етапів, перший пройшов з 3 жовтня по 14 листопада 2017 року у 13 групах. Другий етап пройшов в березні 2018, сім переможців груп приєднаються до господарів чемпіонату збірної Фінляндії.

Рейтинг збірних

Перший груповий етап 
На першому етапі 52 збірні було розділено на 13 груп по 4 збірні у кожній. Матчі відбудуться в одне коло на полі одного у часників групи. Збірні які посядуть перше та друге місце у своїх групах кваліфікуються до Другого раунду.

1 група 
Матчі пройшли 8 - 14 листопада 2017 в Хорватії. 

|valign="top"|

2 група 
Матчі пройшли 4 - 10 жовтня 2017 в Польщі. 

|valign="top"|

3 група 
Матчі пройшли 8 - 14 листопада 2017 в Люксембурзі. 

|valign="top"|

4 група 
Матчі пройшли 4 - 10 жовтня 2017 в Нідерландах. 

|valign="top"|

5 група 
Матчі пройшли 8 - 14 листопада 2017 в Македонії. 

|valign="top"|

6 група 
Матчі пройшли 3 - 9 жовтня 2017 в Австрії. 

|valign="top"|

7 група 
Матчі пройшли 4 - 10 жовтня 2017 в Ірландії. 

|valign="top"|

8 група 
Матчі пройшли 8 - 14 листопада 2017 в Болгарії. 

|valign="top"|

9 група 
Матчі пройшли 4 - 10 жовтня 2017 в Швеції. 

|valign="top"|

10 група 
Матчі пройдуть 8 - 14 листопада 2017 в Греції. 

|valign="top"|

11 група 
Матчі пройшли 8 - 14 листопада 2017 в Боснії і Герцеговині. 

|valign="top"|

12 група 
Матчі пройдуть 4 - 10 жовтня 2017 в Албанії. 

|valign="top"|

13 група 
Матчі пройшли 7 - 13 листопада 2017 в Туреччині. 

|valign="top"|

Другий груповий етап

1 група 
Матчі пройшли 21 - 27 березня 2018 в Німеччині.

|valign="top"|

2 група 
Матчі пройшли 21 - 27 березня 2018 в Македонії.

|valign="top"|

3 група 
Матчі пройшли 21 - 27 березня 2018 в Італії.

|valign="top"|

4 група 
Матчі пройшли 21 - 27 березня 2018 в Румунії.

|valign="top"|

5 група 
Матчі пройшли 21 - 27 березня 2018 в Португалії.

|valign="top"|

6 група 
Матчі пройшли 21 - 27 березня 2018 в Іспанії.

|valign="top"|

7 група 
Матчі пройшли 21 - 27 березня 2018 в Данії.

|valign="top"|

Збірні, що кваліфікувались на чемпіонат Європи 

1 Жирним виділено чемпіонські роки. Курсивом перемоги на домашніх чемпіонатах.

Посилання 
 UEFA.com  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2017 у футболі
2018 у футболі